Kempton ist der Name mehrerer Orte 

in den Vereinigten Staaten:
 Kempton (Illinois), im Ford County
 Kempton (Indiana), im Tipton County
 Kempton (Maryland)
 Kempton (North Dakota), im Grand Forks County
 Kempton (Pennsylvania), im Berks County

in England:
 Kempton (Shropshire)

in Australien:
 Kempton (Tasmanien)

in Irland:
 Kempton (Dublin)